Federico Moretti puede referirse a:

Personajes 
 Federico Moretti (1769-1839), conde de Moretti
 Federico Moretti (1983-), voleibolista italiano
 Federico Moretti (1988-), futbolista italiano